Nkol peut désigner :
 de nombreuses localités du Cameroun, dont Nkol Akono, Nkol Bogo, Nkol Ebassimbi, Nkol Ekabili, Nkol-Melen, Nkol Ngok, Nkol Nguélé, Nkol-Nguet, Nkol Ngui, Nkol Ntsam, Nkol Tombo, Nkol Yegue I, Nkol Yegue II.

Voir aussi 
 Nkole